Пылва:

 Пылва — город на востоке Эстонии, административный центр уезда Пылвамаа.
 Пылва — волость в Эстонии, в составе уезда Пылвамаа.